Маслаков Анатолій Васильович () — білоруський партійний та державний діяч, колишній голова Могильовського облвиконкому, член Президії Верховної Ради БРСР.
 Маслаков Андрій Миколайович — соліст опери Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка, заслужений артист України.
 Маслаков Володимир Ігорович () — російський актор, поет, співак, музикант та режисер.

Примітки 

російські прізвища